Penha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Penha (ort), Santa Catarina, 
 Penha (kommun), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar